Horologionini é uma tribo monotípica de carabídeos da subfamília Trechinae.

Gênero
 Horologion Valentine, 1932

 
Tribos monotípicas de carabídeos